A la Grècia antiga, el "gymnasion" era el conjunt d'instal·lacions esportives. El nom prové de la paraula que en idioma grec designa la nuesa.
 Als països germànics gymnasium és l'equivalent a l'institut d'ensenyament mitjà.